TCK est un sigle de trois lettres qui désigne :
 La danse Tecktonik
 Le temps de céphaline kaolin, un test de coagulation sanguine
 Türk ceza kanunu ( turc)
 l'acronyme de Technology Compatibility Kit, une suite de tests de compatibilité logicielle de la technologie Java permettant de qualifier une implémentation donnée des JSR
 Teck Resources Ltd, une entreprise minière canadienne spécialisée dans l'extraction, la transformation et la distribution du plomb, du zinc et du charbon